— японский футболист, нападающий.

Биография 
В футбол Ёсукэ Сайто начал играть в клубе «Тайсидо», позднее перейдя в спортивную школу «Иокогама Ф. Маринос». В 2007 году он начал играть за основную команду и дебютировал в Первом дивизионе Джей-лиги. Также в это время Ёсукэ Сайто занимался игрой на фортепиано, и даже выступил на одной презентации клуба «Иокогама Ф. Маринос» 17 января 2009 года, за что получил прозвище человек-пианино ().

Летом 2010 года Ёсукэ Сайто был отдан в аренду клубу «Цвайген Канадзава» до конца сезона, который играл в Японской Футбольной Лиге. После возвращения в «Иокогама Ф. Маринос», в начале 2011 года, он покидает ряды клуба и присоединяется к сингапурскому клубу «Альбирекс Ниигата» — фарм-клуб одноимённого японского клуба. В составе «Альбирекс Ниигата» Ёсукэ Сайто выигрывает Кубок Лиги, а также добирается до финала Кубка Сингапура по футболу.

В январе 2012 года Ёсукэ Сайто отправился на просмотр в латвийский клуб «Гулбене», в ряды которого вскоре и вступил. В чемпионате Латвии он забил 5 первых голов команды. В мае был признан лучшим игроком месяца. 1 июля 2012 года было объявлено о его переходе в «Вентспилс».

В феврале 2013 года Ёсукэ Сайто подписал контракт с российским клубом «Уфа», сроком на 2,5 года.

20 мая 2014 года подписал контракт с СФК «Слуцк».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Sportbox.ru
 
 

Футболисты Японии
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»
Игроки ФК «Цвайген Канадзава»
Игроки ФК «Альбирекс Ниигата» Сингапур
Игроки ФК «Гулбене»
Игроки ФК «Вентспилс»
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК «Слуцк»
Игроки ФК «Рига» (2015)
Игроки ФК «Вильянди»